Зерновое — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Зерновое — село в Шортандинском районе Акмолинской области, ликвидировано в 2005 году.
 Зерновое (Зерновая) — название села Аманат Жанибекского района Западно-Казахстанской области до 2007 года.

Россия 
 Зерновое — село в Черемховском районе Иркутской области.
 Зерновое — село в Яшалтинском районе Калмыкии.
 Зерновое — село в Джанкойском районе Крыма.
 Зерновое — село в Красногвардейском районе Крыма.
 Зерновое — село в Сакском районе Крыма.

Украина 
 Зерновое — посёлок в Старобешевском районе Донецкой области.
 Зерновое — село в Тельмановском районе Донецкой области.
 Зерновое — село в Акимовском районе Запорожской области.
 Зерновое — посёлок в Харьковском районе Харьковской области.
 Зерновое — посёлок в Нижнесерогозском районе Херсонской области.

См. также 
 Зерново
 Зерновой